Vatunginnokka är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Uleåborgs ekonomiska region  och landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Vatunginnokka norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Vatunginnokka. Runt Vatunginnokka är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Uleåsalo,  km öster om Vatunginnokka. Trakten runt Vatunginnokka består i huvudsak av gräsmarker. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Karlö